Martin Vagner (né le  à Jaroměř en Tchécoslovaquie) est un joueur tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 ||HC Sparta Prague ||Extraliga U18 ||38 ||1 ||7 ||8 ||22 ||7 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2000-2001 ||HC Pardubice ||Extraliga U18 ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|2000-2001||HC Pardubice ||Extraliga U20 ||45 ||1 ||10 ||11 ||40 ||7 ||0 ||2 ||2 ||6
|- 
|2001-2002 || Olympiques de Hull || LHJMQ ||64 ||6 ||28 ||34 ||81 ||8 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|2002-2003 || Olympiques de Hull || LHJMQ ||53 ||1 ||12 ||13 ||98 ||20 ||1 ||4 ||5 ||38
|-
|2003-2004 || Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||38 ||6 ||12 ||18 ||85 ||13 ||0 ||3 ||3 ||16 
|-
|2004-2005 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||48 ||3 ||10 ||13 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HC VCES Hradec Králové ||1. liga ||12 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006||HC Pardubice ||C. d'Europe des Champions ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006||HC Pardubice || Extraliga ||36 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HC České Budějovice || Extraliga ||40 ||0 ||0 ||0 ||20 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2007-2008 || HC Slovan Ústečtí Lvi || Extraliga ||35 ||1 ||3 ||4 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||HC Slovan Ústečtí Lvi ||1. liga ||19 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009||HC Chrudim ||1. liga ||18 ||2 ||4 ||6 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||HC Decin ||2. liga ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||HC Chrudim ||1. liga ||29 ||0 ||5 ||5 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || HC Trinec || Extraliga || 15|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011||HC VCES Hradec Králové || 1.liga || 21|| 1|| 3|| 4|| 26|| 9|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
|2011-2012 || HC VCES Hradec Králové || 1.liga || 43|| 4|| 7|| 11|| 46|| 7|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
|2012-2013 || HC VCES Hradec Králové || 1.liga ||49|| 3|| 7|| 10 || 80 ||6 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2013-2014 || HC Rebel Havlíčkův Brod || 1.liga ||40|| 1|| 6||7 || 46|| 5|| 0|| 0|| 0||0
|-
|2014-2015 || HC Slovan Ústí nad Labem || 1.liga ||50 || 1|| 18||19 || 44|| 10|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
|2015-2016 || HC Slovan Ústí nad Labem || 1.liga ||28 || 2|| 11||13|| 58|| 15|| 1|| 1|| 2||18
|-
|2016-2017 || HC Slovan Ústí nad Labem || 1.liga ||51 || 3|| 16||19 || 28|| 4|| 1|| 0|| 1||0
|-
|2017-2018 || HC Slovan Ústí nad Labem || 1.liga ||42|| 2|| 18||20 || 30||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || HC Slovan Ústí nad Labem || 1.liga ||17 || 2|| 6||8 || 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || HC Vrchlabí || 2.liga ||15 || 4|| 3||7 || 6|| 12|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
|2019-2020 || HC Vrchlabí || 2.liga ||29 ||2 ||14 ||16 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || HC Slovan Ústí nad Labem || 1.liga ||9 ||0 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Internationales 

|2004 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 14 || -2||align="left"| Quatrième position

Trophées et distinstions

Ligue de hockey junior majeur du Québec 

 Il remporte la Coupe du président avec les Olympiques de Hull en 2002-2003.  

 Il remporte la Coupe du président avec les Olympiques de Gatineau en 2003-2004.

Notes et références 

Naissance en mars 1984
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Oceláři Třinec
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi